Pulgão-do-pessegueiro, afídeo-do-pessegueiro, afídio-do-pessegueiro ou piolho-do-pessegueiro são designações comuns às seguintes espécies de afídios:
 Anuraphis helichrysi - ou pulgão-negro-do-pessegueiro;
 Brachycaudus schwartzi
 Piolho-verde-do-pessegueiro:
 Hyalopterus arundinis
 Myzus persicae

Desambiguação